Termín pravice má více významů:

 pravice – označení pro skupinu politických směrů
 Pravice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 pravice – pravá ruka

Externí odkazy